Ла Азуфроса има више значења:

 Ла Азуфроса (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Азуфроса (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Азуфроса (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Азуфроса (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Азуфроса (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Азуфроса, Ел Игерон (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Азуфроса (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Азуфроса (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику